Napper ist der Familienname folgender Personen:

 George Napper (1550–1610), römisch-katholischer Priester und Martyrer
 Kenny Napper (* 1933), britischer Jazzmusiker
 Lane Napper (* 1967), US-amerikanischer Schauspieler
 Larry C. Napper (* 1947), US-amerikanischer Diplomat
 Robert Napper (* 1966), britischer Serienmörder
 James Napper Tandy (1740–1803), irischer Rebellenanführer